Thomas Waller (politicus), een Surinaams politicus
 Thomas Waller (kapitein), een Britse kapitein van de HMS Emerald